L'Euroformula Open 2018  è stata la quinta edizione del campionato Euroformula Open. Ha avuto inizio il 14 aprile sul Circuito di Estoril e si è conclusa il 21 ottobre sul Circuito di Barcellona, dopo sedici gare suddivise in otto tappe. La serie utilizza vetture di Formula 3 prodotte da Dallara e motorizzate unicamente da Toyota.

Felipe Drugovich e il team RP Motorsport hanno conquistato il titolo a Monza, con due tappe di anticipo rispetto al calendario della stagione.

Team e piloti

Calendario e risultati 
Il calendario provvisorio è stato annunciato il 23 ottobre 2017. Tutte le tappe si svolgono come supporto alla stagione del campionato International GT Open eccetto la tappa di Jerez.
Le tappe con sfondo azzurro sono valevoli per il Campionato Spagnolo di Formula 3.

Classifiche

Euroformula Open

Piloti 
I punti sono assegnati secondo lo schema:

Rookie 
Il punti sono assegnati secondo lo schema:

Team 
Il punti sono assegnati secondo lo schema:

Campionato spagnolo Formula 3

Piloti 
Il punti sono assegnati secondo lo schema:

Team 
Il punti sono assegnati secondo lo schema:

Note

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2018
2018